Гай Фабій Піктор ():

 Гай Фабій Піктор (консул 269 року до н. е.) (302 до н. е. — після 269 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. Був дідом історика Квінта Фабія Піктора.
 Гай Фабій Піктор (маляр) (д/н — після 304 до н. е.) — художник часів Римської республіки.